Robert Monsey Rolfe (1790-1868) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Cranworth
 Robert Allen Rolfe (1855-1921) – brytyjski botanik
 Robert Abial „Red” Rolfe (1908-1969) – amerykański baseballista

Zobacz też